Van der Veen kan verwijzen naar de volgende personen:

 Aafbrecht van der Veen - atleet
 Adriaan van der Veen - auteur en journalist
 Anne-Jan van der Veen - atleet
 Astrid van der Veen - muzikant en zangeres
 Berend van der Veen Czn. - auteur en molenkenner
 Bert Jan van der Veen - marathonschaatser
 Binne Pieter van der Veen - jurist en politicus
 Bram van der Veen - acteur
 Cyprianus Johannes van der Veen - politicus
 Dirk van der Veen - auteur
 Eeke van der Veen - politicus
 Eemke van der Veen - gemeenteambtenaar en verzetsstrijder
 Erik van der Veen - atleet
 Fiel van der Veen - grafisch ontwerper en illustrator
 Frans van der Veen - luitenant-generaal, Bevelhebber der landstrijdkrachten
 Frans van der Veen - voetbal-international en speler van Heracles Almelo
 Gerda van der Veen - atleet
 Gerda van der Veen - fotograaf
 Gerrit  van der Veen - kunstenaar en verzetsstrijder
 Gré van der Veen- streektaal auteur
 Hendrik van der Veen- motorcoureur
 Hjerre Gjerrits van der Veen - schrijver en vertaler
 Jacob van der Veen - architect en verzetsstrijder
 Jan van der Veen - schuilnaam van opperwachtmeester en verzetsstrijder Jan van der Sloot
 Jan van der Veen - dichter
 Jan van der Veen - schaker
 Jan van der Veen - voetballer
 Jany van der Veen - voetballer
 Jitze van der Veen - zwemmer
 Johan van der Veen - mannelijke helft van het duo Twarres
 Margot Kraneveldt-van der Veen - politicus
 Marteen van der Veen - atleet
 Martin van der Veen - mede-schrijver en -maker van Stupicupido
 Nico van der Veen - politicus
 Oene van der Veen - beeldhouwer
 Paulus van der Veen - gouverneur van de kolonie Suriname
 Petrus van der Veen - politicus
 Pieter van Veen - fietsfabrikant en eigenaar van Veeno
 Remco van der Veen - fotomodel en presentator
 Remco van der Veen - voetballer
 Robert van der Veen - hockey-international
 Robert Jan van der Veen - politiek theoreticus
 Ronald van der Veen - componist
 Tjeerd van der Veen - NSB-burgemeester van Weststellingwerf
 Wim van der Veen - bowler
 Ybele Geert van der Veen - directeur De Arbeidspers
 Ytzen van der Veen - architect

Overige verwijzingen op Van der Veen
 J. Nuhout van der Veen - burgemeester van Alkmaar
 Gerrit van der Veen College - scholengemeenschap in Amsterdam-Zuid
 Gerrit van der Veenstraat - straat in Amsterdam-Zuid